Солда́ты — специализированная каста крупных рабочих (динэргаты, майоры) у муравьёв и термитов, увеличенных по сравнению с обычными рабочими (=микроэргатами, минорами).

Встречаемость 
Каста солдат отмечена у многих видов муравьёв и термитов и некоторых других насекомых.

Термиты 
Солдаты термитов известны самой невообразимой формы. Жвалы у солдат бывают длинные, треугольные, несимметричные, толстые, тонкие, роговидные, скрещивающиеся. Солдаты некоторых видов производят клей, которым обрызгивают врага, или яд, который наносят на врага, ударяя его головой. Устройство вооружения и способы его применения указывают на то, что солдаты термитов непригодны для наступления и эффективны только для обороны. Некоторые виды термитов опознаются только по солдатам.

Муравьи 
Солдаты некоторых муравьёв разучились питаться без посторонней помощи. Это относится, в частности, к крупным солдатам кочевых муравьёв и некоторым социальным паразитам, таким как муравьям-амазонкам.

Другие насекомые 
У пчелы Tetragonisca angustula особи-солдаты отличаются от рабочих более крупными размерами.

У ос-наездников Glyptapanteles в роли солдат выступают особые яйца, управляющие поведением хозяина, чтобы он защищал куколок паразита.

У некоторых тлей: Tuberaphis styraci, Pemphigus spyrothecae и Pemphigus spyrothecae.

Другие представители фауны 
Голый землекоп живёт эусоциальными колониями, в которых самые крупные неразмножающиеся особи — это солдаты, которые защищают колонию от других кланов и от хищников.

Трематоды — паразиты из типа плоских червей — одного из видов рода  делятся на более крупных маток, способных размножаться, и более подвижных солдат, защищающих колонию от вражеских захватчиков.

Некоторые особи в колониях мшанок несут оборонную функцию, защищая колонию от хищников.

Актиния Anthopleura elegantissima на подходящем месте образует колонию путём почкования, крайние члены которой являются солдатами и защищают территорию от конкурентов — они меньшего размера, чем их сородичи, и у них нет половых желёз.

Бактерии 
Бактериям некоторых видов присуща способность к самопожертвованию. Например, если рядом с колонией кишечной палочки появляется колония другой бактерии-конкурента, то одна кишечная палочка из каждых нескольких тысяч начинает вырабатывать ядовитое для другой бактерии вещество и погибает от самоотравления. Количество выделяемого яда зависит от того, где находится бактерия. Например, при заражении кишечника бактерией Salmonella typhimurium только 15 % особей, находящихся в просвете кишечника, выделяют яд, и почти все, находящиеся на стенках кишечника.

Вирусы 
Когда в одной клетке с некоторыми вирусами, например ВИЧ, культивируются другие вирусы, т. е. в условиях смешанной популяции, в популяции вируса появляются «минимальные формы», отличающиеся от обычного вируса величиной (они в 2—3 раза меньше) и неполным геномом. Возможно, они нужны для подавления конкурентов.

Морфология 
Как правило, от других рабочих особей отличаются более крупными размерами и более развитыми врождёнными средствами поражения, — боевыми органами, — функционально предназначенными для нанесения повреждений противнику (применительно к муравьям и другим насекомым — более крупными и мощными челюстями). Эти отличия могут быть как абсолютными, так и пропорциональными (сильно увеличенными мандибулами и гипертрофированными головами, например у муравьёв родов  и ). В семьях таких муравьёв как  наряду с солдатами-майорами появляются ещё более крупные (до 10х относительно минора по длине и до 500х по весу) солдаты-супермайоры.

Солдаты некоторых термитов семейства  (в подсемействе ) имеют головы с длинным выступом («носом») для химического распыления веществ, отпугивающих врагов (муравьи и другие хищники).

Внешний полиморфизм может быть обусловлен внутривидовыми генетическими различиями. С другой стороны, возможен полиморфизм, при котором организмы с практически идентичным геномом в зависимости от внешних условий приобретают различные фенотипические формы.

Функции 
Для солдат характерны специфические функции, такие как охрана гнезда и территории, охота (кочевники ), разрезание крупных листьев (муравьи-листорезы), размалывание семян (муравьи-жнецы).

«Взрывчатые» солдаты термитов Globitermes sulphureus (kamikaze termites; Prestwich, 1988) и муравьёв Camponotus saundersi (Maschwitz and Maschwitz, 1974) используют форму суицидального альтруизма, известного как аутотизис, в качестве защитного механизма.

Галерея

См. также 
 Муравьи-фуражиры

Примечания

Литература 
 Li Tian and Xuguo Zhou. (2014). The Soldiers in Societies: Defense, Regulation, and Evolution. — International Journal of Biological Sciences 2014; 10(3):296-308. doi:10.7150/ijbs.6847
 Hölldobler B., Wilson E.O. (1990). The Ants. Harvard University Press. ISBN 9783540520924.
 Trait evolution is reversible, repeatable, and decoupled in the soldier caste of turtle ants (Scott Powell, Shauna L. Price, Daniel J. C. Kronauer). Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2020, 201913750; DOI:10.1073/pnas.1913750117

Ссылки 
 Research on soldier ants reveals that evolution can go in reverse. rockefeller.edu

Мирмекология
Общественные насекомые
Анатомия насекомых